Вулиця Володимира Шухевича
 Вулиця Романа Шухевича

Шухевичі